«Констанция» () — испанский футбольный клуб из города Инка в автономном сообществе Балеарские острова. Клуб основан в 1922 году, домашние матчи проводит на стадионе «Ноу Камп д'Инка», вмещающем 10 000 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 3-е место в Сегунде в сезонах 1942/43 и 1943/44.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 11 сезонов
 Сегунда B — 3 сезона
 Терсера — 54 сезона
 Региональные лиги — 9 сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель (8): 1940/41, 1961/62, 1982/83, 1983/84, 1996/97, 1998/99, 2004/05, 2011/12

Известные игроки 

  Ласло Кашаш
  Берлин Ндебе-Нломе
  Кевин Лефран
  Хосе Луис Рондо

Ссылки 
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании